Herrarnas skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på anläggningen Alpensia längdåkningsarena i Pyeongchang i Sydkorea den 11 februari 2018. Den första sträckan kördes i klassisk stil och den andra kördes i fristil.

Loppet vanns av Simen Hegstad Krüger som gjorde sitt första OS, silvret tog Martin Johnsrud Sundby och bronset gick till Hans Christer Holund, det var den första norska trippelsegern i längdskidåkning sedan Albertville 1992.

Medaljörer

Schema

Resultat

Källor 

Herrarnas skiathlon